Tambura (instrument) – instrument muzyczny z grupy chordofonów szarpanych
 Tambura (Sudan Południowy) – południowosudańskie miasto w wilajecie Ekwatoria Zachodnia